Bauberger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bauberger (1866–1937), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Stefan Bauberger (* 1960), deutscher Physiker und Theologe